Toccoa, une ville de Géorgie.
La Toccoa, section de la rivière Ocoee située en Géorgie.